Алекса́ндр Ростисла́вович Войтю́к (; 5 января 1965, Луцк, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, защитник, тренер.

Карьера

Клубная 
В 1982 году дебютировал с составе луцкого «Торпедо». В 1984 году перешёл в карпатские СКА, где выступал до 1989 года, пока армейская команда не была расформирована, после чего вернулся в луцкий клуб, который к тому времени уже назывался «Волынь». В 1990 году защищал цвета клуба «Дрогобыч», после чего пополнил ряды «Буковины». В последующем играл за |украинские клубы «Торпедо» из Запорожья, «Верес», «Скала», «Газовик». В 1996 году подписал контракт с владивостокским «Лучом». В 1998 году вернулся на Украину во львовское «Динамо».

Тренерская 
С 1998 года входил в тренерский штаб львовского «Динамо». С 2006 года был тренером «Карпат». С 2012 года является тренером клуба «Скала».

Достижения 
 Бронзовый призёр Первой лиги (2): 1984, 1985

Ссылки 
 Профиль на сайте Sportbox.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Газовик-Хуртовина»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Скала» Стрый (1911)
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Футбольные тренеры Украины